L'edizione 2007-2008 del campionato di calcio kosovaro (Superliga e Futbollit të Kosovës) vide la vittoria finale del KF Prishtina.

Classifica finale

Verdetti 
 KF Pristina Campione del Kosovo 2007-08.
 KF Fushë Kosova, KF Shqiponja e KF KEK-u retrocesse in Liga e Parë.

Campionato kosovaro di calcio